Acebuche o acebuches puede referirse a:

Toponimia 
 Acebuches, localidad española de la provincia de Granada, pedanía de El Pinar.
 Acebuches, localidad española de la provincia de Huelva, pedanía de Almonaster la Real.

Botánica 
 Olea oleaster, más conocido como olivo silvestre o acebuche.
 El Acebuche de El Espinillo, un árbol centenario cerca de la localidad española de Marigenta (Huelva).

Geografía 
 La Hoya del Acebuche, un cráter volcánico situado en la localidad española de Almagro (Ciudad Real).